

Toponymes 
 Louvilliers-lès-Perche, commune d'Eure-et-Loir du canton de Senonches.
 Louvilliers-en-Drouais, commune d'Eure-et-Loir du canton de Dreux-Ouest.